Sezon 2001/2002 klubu Górnik Zabrze .

Rozgrywki 
 I liga: 9. miejsce
 Puchar Polski: 1/8 finału
 Puchar Ligi: 1/8 finału

Wyniki 

 D - dom
 W - wyjazd

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 Górnik Zabrze

Przypisy 

2001 w piłce nożnej
2002 w piłce nożnej
Górnik Zabrze w poszczególnych sezonach
2001 w polskim sporcie
2002 w polskim sporcie